Die Daniel Guggenheim Medal ist eine seit 1929 jährlich für Leistungen in der Luft- und Raumfahrttechnik (Aeronautik) vergebene Auszeichnung. Sie wurde von Harry F. Guggenheim und Daniel Guggenheim gestiftet und wird gemeinsam von der American Society of Mechanical Engineers, der Society of Automotive Engineers, der American Helicopter Society und dem American Institute of Aeronautics and Astronautics vergeben. Erster Preisträger war 1929 Orville Wright.

Preisträger 
mit offizieller Laudatio:

Weblinks 
Offizielle Webseite
Liste der Preisträger mit Biographien

Einzelnachweise 

Luftfahrttechnik
Guggenheim (US-amerikanische Familie)
Auszeichnung der American Society of Mechanical Engineers